I Miss U è un singolo del disc jockey statunitense Jax Jones pubblicato il 9 ottobre 2020.

Tracce

Note

Collegamenti esterni